Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sharon Fichman et Maria Sanchez.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie International se dispute à Auckland du  au .

 Blessée à la cheville, Elena Vesnina renonce à participer au tournoi.
 Blessée au poignet gauche, Laura Robson se retire également du tournoi, quelques jours avant le lancement de la compétition.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2014)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2013
Sport en Nouvelle-Zélande en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014